Il singolare del torneo di tennis American Home Shield Tournament 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jiří Hřebec che ha battuto in finale Sandy Mayer 3-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie 
 Assente.
 Roscoe Tanner (quarti di finale).

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

American Home Shield Tournament 1977